20. Letnie Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 2019 w czeskiej Štítná nad Vláří. Były to szóste w historii mistrzostwa rozgrywane w Czechach, a po raz drugi w Štítná nad Vláří.

Wyniki juniorek

Gigant 
 Data: 31 lipca 2019

Supergigant 
 Data: 1 sierpnia 2019

Superkombinacja 
 Data: 2 sierpnia 2019

Slalom 
 Data: 3 sierpnia 2019

Wyniki juniorów

Gigant 
 Data: 31 lipca 2019

Supergigant 
 Data: 1 sierpnia 2019

Superkombinacja 
 Data: 2 sierpnia 2019

Slalom 
 Data: 3 sierpnia 2019

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2019 w narciarstwie alpejskim
2019 w Czechach
Narciarstwo w Czechach
Letnie mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie alpejskim